Idea (pensament), entès com al producte d'una reflexió o pensament
 Idea (mare de Teucre), nimfa
 Idea (filla de Dàrdan), filla de Dàrdan, fundador de Dardània (Mísia) besneta de la Idea mare de Teucre